Energetik Mingəçevir FK (ázerbájdžánsky: Energetik Mingəçevir Futbol Klubu) je ázerbájdžánský fotbalový klub sídlící ve městě Mingačevir. Klub byl založen v roce 1966 pod názvem Tekstilščik Mingečaur. Klub postupně vystřídal názvy Avtomobilist (1980–89), Kür (1990–93), Kür-Nur (1993–98), až v roce 2003 se změnil název na současný Energetik.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Yashar Mammadzade stadionu s kapacitou 5 000 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1966 – FK Tekstilščik Mingečaur (Futbolnyj klub Tekstilščik Mingečaur)
 1980 – FK Avtomobilist Mingečaur (Futbolnyj klub Avtomobilist Mingečaur)
 1990 – FK Kjur Mingečaur (Futbolnyj klub Kjur Mingečaur)
 1992 – Kür Mingəçevir FK (Kür Mingəçevir Futbol Klubu)
 1993 – Kür-Nur Mingəçevir FK (Kür-Nur Mingəçevir Futbol Klubu)
 1998 – zánik
 2003 – obnovena činnost pod názvem Energetik Mingəçevir FK (Energetik Mingəçevir Futbol Klubu)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Profil klubu na stránkách svazu 

Ázerbájdžánské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1966